The Killing Joke kan henvise til:

 Batman: The Killing Joke, en grafisk roman fra 1988
 Batman: The Killing Joke (film), en film fra 2016 baseret på den grafiske roman
 Killing Joke, et engelsk rock band
 Killing Joke (album), debutalbummet fra bandet Killing Joke